|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2017 vond plaats van 15 tot en met 21 mei 2017 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 74e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel. Titelhoudster Serena Williams was met zwangerschapsverlof, en ontbrak in het deelnemersveld.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber verloor meteen haar openingspartij (in de tweede ronde). Zij had geen weerwoord tegen de Estische kwalificante Anett Kontaveit.

Het achtste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Roemeense Simona Halep in drie sets. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de vierde van 2017.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Simona Halep.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mirza speelde samen met Jaroslava Sjvedova, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als tweede geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamenlijke titel, alle drie in 2017. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde voor de verandering met de Duitse Julia Görges. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rome 2017
Rome